Виктор Виноградов:
 
 Виноградов, Виктор Владимирович (1894—1969) — советский литературовед и лингвист-русист.
 Виноградов, Виктор Николаевич (род. 1937) — депутат Верховного Совета СССР X созыва.
 Виноградов, Виктор Сергеевич (1899—1992) — советский музыковед, фольклорист, музыкальный историк.